Igreja de São Lázaro (Macau) - na China
Igreja de São Lázaro (Água de Alto) - nos Açores
Igreja de São Lázaro (Norte Pequeno) - nos Açores
Igreja de São Lázaro (Porto) - em Portugal

Ver também 
 

Desambiguação